Christian Wolff (1679-1754) – filosofo tedesco
 Christian Wolff (1705-1773) – compositore tedesco del periodo barocco
 Christian Michael Wolff (Stettino, 1707 – ivi, 1789) – compositore e organista tedesco
 Hellmuth Christian Wolff (1906-1988) – musicologo e compositore
 Christian Wolff (1934) – compositore statunitense di origine francese
 Christian Wolff (1938) – attore e doppiatore tedesco
 Christian Wolff – ex tastierista degli Axel Rudi Pell